Первая лига 1946 () — 9-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Влазния» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Группа А

Группа В

Матчи за чемпионство

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1946
Албания
1946 год в Албании